

Нортфілд — місто, штат Кентуккі
 Нортфілд — місто, штат Мен
 Нортфілд — місто, штат Массачусетс
 Нортфілд — місто, штат Міннесота
 Нортфілд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Нортфілд — місто, штат Нью-Джерсі
 Нортфілд — місто, штат Вермонт
 Нортфілд — місто, штат Вісконсин
 Нортфілд — селище, штат Коннектикут
 Нортфілд — селище, штат Іллінойс
 Нортфілд — селище, штат Огайо
 Нортфілд — селище, штат Вермонт
 Нортфілд — переписна місцевість, штат Массачусетс